Святой Иоа́нн — в христианской традиции под этим именем почитают многих святых. Некоторые из них одинаково почитаемы у православных и католиков, другие — только в одной из конфессий.

 Святой Иоанн Авильский (1499—1569) — испанский католический святой, писатель и проповедник.
 Иван Андреевич (святой Игнатий Прилуцкий, ок. 1477—1523) — сын углицкого князя Андрея Васильевича Горяя.
 Святой Иоанн Богослов — святой апостол, евангелист.
 Святой Иоанн Божий (1495—1550) — католический святой, основатель конгрегации бонифратров.
 Святой Иоанн Боско (1815—1880) — католической святой, основатель ордена салезианцев.
 Святой Жан (Иоанн) де Бребёф (1593—1649) — католический святой, священник-иезуит, мученик.
 Святой Иоанн Мария Вианней (Жан-Мари Вианней, 1786—1859) — католический святой.
 Святой Иоанн Виленский (ум. 1347) — православный святой.
 Святой Иоанн Воин (IV век) — христианский святой.
 Святой Иоанн Дамаскин (ок. 676—749) — христианский святой, один из Отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф.
 Святой Иоанн Златоуст (344—407) — христианский святой, архиепископ Константинопольский, богослов.
 Святой Иоанн I (ум. 526) — папа Римский (523—526).
 Святой Иоанн IV Постник (ум. 595) — христианский святой, патриарх Константинопольский (582—595).
 Святой Иоанн Капистранский (1386—1456) — итальянский святой, проповедник крестового похода против еретиков и турок.
 Святой Иоанн Каппадокийский — придворный византийского императора Юстиниана Великого.
 Святой Иоанн Кассиан (360—435) — христианский святой, видный теоретик монашеской жизни.
 Святой Иоанн Колов (V век) — христианский святой.
 Святой Иоанн Креста (1542—1591) — католический святой, писатель и поэт-мистик. Реформатор ордена кармелитов. Учитель Церкви.
 Святой Иоанн Креститель — персонаж Нового Завета, предвозвестник Христа.
 Святой Иоанн Кронштадтский (1829—1908) — священник Православной Российской Церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте.
 Святой Иоанн Кущник (V век) — христианский святой, почитается в лике преподобных.
 Святой Иоанн Леонарди (1541—1609) — итальянский католический священник, святой.
 Святой Иоанн Лествичник (525—602 или 649) — христианский святой и богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря.
 Святой Иоанн V Милостивый (ум. ок. 620) — христианский святой, александрийский патриарх.
 Святой Иоанн Многострадальный (ум. 1160) — православный святой, монах Киево-Печерской лавры.
 Святой Ян (Иоанн) Непомуцкий (1350—1393) — чешский католический святой, священник, мученик.
 Святой Иоанн Прозорливый (ум. 394) — христианский святой, преподобный, пустынник и египетский затворник.
 Святой Иоанн Ростовский (Милостивый, Власатый, ум. 1581) — православный святой, ростовский блаженный юродивый.
 Святой Иоанн Русский (1690—1730) — православный святой, праведный, исповедник.
 Святой Иоанн Саагунский (1419—1579) — католический святой, известный проповедник своего времени.
 Святой Иоанн Сиракузский (ум. в 609 году) — епископ Сиракузский с 595 года. Память — 23 октября.
 Святой Иоанн Батист де ла Саль (Жан-Батист де ла Саль, 1651—1719) — французский священник и педагог, католический святой.
 Святой Иоанн Батист Скалабрини (Джованни Батиста Скалабрини, 1839—1905) — блаженный Римско-Католической Церкви, епископ.
 Святой Иоанн Пустынник (IV век) — христианский святой.

См. также 
 Айос-Иоанис
 Иоанн
 Церковь Святого Иоанна